Alfredo Panzini – scrittore, critico letterario, lessicografo e docente italiano
 Angelo Panzini – compositore e flautista italiano
 Giorgio Panzini – cestista italiano
 Lorenzo Panzini – cestista italiano